Les élections régionales de 2018 en Basse-Autriche () se tiennent en Autriche dans le Land de Basse-Autriche, le . 

Elles voient la victoire du Parti populaire autrichien (ÖVP, conservateur), en tête malgré un léger recul, avec près de la moitié des suffrages exprimés.

Résultats

Notes et références 

2018
Basse-Autriche
Autriche